Aiken Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Aiken Creek (Waxahatchee Creek), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Aiken Creek (Aiken Lake), Fluss im Bundesstaat Alaska (Prince of Wales-Hyder)
 Aiken Creek (Nevada), Fluss im Bundesstaat Nevada 
 Aiken Mill Creek, Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Glen Aiken Creek, Fluss im Bundesstaat Oregon
 North Fork Glen Aiken Creek, Fluss im Bundesstaat Oregon
 North Fork Perry Aiken Creek, Fluss im Bundesstaat Kalifornien (Nevada)
 Perry Aiken Creek, Fluss im Bundesstaat Kalifornien (Nevada)
 South Fork Perry Aiken Creek, Fluss im Bundesstaat Kalifornien (Nevada)

in der Antarktis:
 Aiken Creek (Antarktika), antarktischer Gletscherbach im Taylor Valley, Viktorialand

Siehe auch:
 Aikens Creek